Pickard est un patronyme porté notamment par :
 Calvin Pickard (1992-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Chet Pickard (1989-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Greenleaf Whittier Pickard (1877-1956), pionnier dans le domaine radiophonique américain ;
 Jan Pickard (1927-1998), joueur de rugby international sud-africain ;
 John Pickard (1824-1883), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 John Pickard (1963-), compositeur contemporain de musique classique anglais ;
 John Pickard (1913-1993), acteur américain ;
 Nancy Pickard (1945-), écrivain américaine auteure de romans policiers ;
 Nick Pickard (1975-), acteur anglais ;
 Tony Pickard (1934-), joueur de tennis professionnel et entraîneur britannique.
 William Leonard Pickard (né en 1945), chercheur, écrivain, et producteur de drogue (LSD) américain